Voici la liste des planètes mineures numérotées de 445001 à 446000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 445001 à 446000

445001-445100

445101-445200

445201-445300

445301-445400

445401-445500

445501-445600

445601-445700

445701-445800

445801-445900

445901-446000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000